Hate (filme) - obra de cinema mudo estadunidense de 1922.
Hate (banda)
Hate (álbum) - o quarto CD do grupo Sarcófago, lançado em 1994 através do selo brasileiro Cogumelo Records
 Hate (revista em quadrinhos) - revista em quadrinhos produzida por Peter Bagge

Desambiguação